Batillipes är ett släkte av trögkrypare. Batillipes ingår i familjen Batillipedidae.

Batillipes är enda släktet i familjen Batillipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Batillipes